

Фільми 

 Слуга народу (серіал, 2015)
 Слуга народу 2 (фільм, 2016)

Інше 
 Слуга народу — політична партія в Україні